Cette page recense les différentes significations (codes, sigles, abréviations, etc.) résultant du rapprochement des deux lettres M et C.

Codes 
 .mc, Monaco, selon la liste des domaines de premier niveau d'Internet
 MC, Monaco, selon la norme ISO 3166-1 alpha-2 (liste des codes pays) et la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques
 MC, Macerata, province de la région des Marches en Italie, selon la norme ISO 3166-2 (liste des principales subdivisions d'un pays)
 MC, Macao, selon la liste des codes de pays FIPS 10-4
 MC, méthylcellulose, selon la liste des codes des polymères

Sigles, abréviations et symboles 
 Mc, abréviation pour Mac.
 MC, abréviation de Main Character qui veut dire « personnage principal » en anglais.
 MC, abréviation de « maison centrale », un type de prison française.
 MC, abréviation de Maître de conférences, appellation employée pour désigner différents types d’enseignants ou enseignants-chercheurs.
 MC, abréviation de maladie cœliaque.
 MC, abréviation de club de football Manchester City.
 Mc, abréviation de l’évangile selon Marc.
 MC, Marque de commerce, francisation du trademark (™) surtout utilisée au Québec.
 MC, chemin de fer Martigny-Châtelard.
 MC, Boule de pétanque MC (Maurice Crozet).
 MC, abréviation de Maven Central Repositories.
 MC, mégacoulomb, unité de mesure de charge électrique.
 MC, mention complémentaire, un diplôme français ayant pour objectif l’insertion professionnelle.
 Mer Caspienne, une mer d’Asie.
 mc, midicent, unité de mesure des hauteurs absolues en musique.
 mc, abréviation de Midnight Commander, un gestionnaire de fichiers pour les Unix-like.
 MC, abréviation de Military Cross, ou Croix militaire, une décoration militaire britannique.
 mC, millicoulomb, unité de mesure de charge électrique.
 MC, abréviation du jeu vidéo Minecraft.
 MC, abréviation du jeu vidéo The Legend of Zelda: The Minish Cap, souvent appelé Minish Cap.
 MC, mission commando (EPA 749).
 MC, membre de la congrégation religieuse catholique des Missionnaires de la Charité, sœurs ou frères (également m.c.).
 MC, abréviation du jeu vidéo Modern Combat, publié par Gameloft.
 MC, abréviation de Molten Core, une instance (raid) de World of Warcraft.
 Mc, symbole de l'élément chimique 115, le Moscovium.
 MC, abréviation du groupe de Glam Metal Motley Crue.
 MC, pour Motorcycle Club, précède le nom du groupe, comme MC Hells Angels. Cette abréviation a une importance dans le monde des motards car elle détermine le statut au sein de la fédération moto du groupe nommé. Il existe d’autres dénominations telles que les MCP (Motorcycle Club Pirate) qui n’ont aucun statut officiel et ne dépendent d’aucune fédération.
 MC, abréviation anglophone de Musicassette, une cassette audio.
 MC, abréviation de Mémoire Cache en informatique, mémoire qui enregistre temporairement des copies de données provenant d'une source, afin de diminuer le temps d'un accès ultérieur (en lecture) d'un matériel informatique (en général, un processeur) à ces données.
MC, cellule à bobines mobiles.

Maître de cérémonie 
Mc, ou MC, abréviation de maître de cérémonie (Master of Ceremony ou Mic Controller), qui désigne un rappeur dans le hip-hop ou les événements de musique électronique. Par exemple :
 MC One
 MC Babin
 MC Carol
 MC Circulaire
 MC Drama
 MC Drokz
 MC Eiht
 MC El Eulma
 MC Fixx it
 MC Frontalot
 MC Gilles
 MC Hammer
 MC Honky
 MC HotDog
 MC Janik
 MC Jean Gab'1
 MC Jin
 MC Kinky
 MC Lyte
 MC Mack
 MC Mario
 MC Paris
 MC Rage
 MC Ren
 Salome MC
 MC Sar and the Real McCoy
 MC Saturn
 MC Saïda
 MC Sniper
 MC Soffia
 MC Solaar
 MC Sool
 MC Stojan

Autres 
 MC, 1 100 en chiffres romains.
 MC, marionnette des Minikeums, caricature de MC Solaar.
 MC (ou ZX), luminaire du fabricant Schréder.

Abréviation
Code